Франк Берья́ (; 23 мая 1983, Аржантёй, Франция) — французский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Воспитанник футбольных клубов «Клерфонтен» и «Мец». Дебютировал за «Мец» в матче чемпионата Франции 9 апреля 2002 года в домашнем матче против «Седана», проигранном «тёмно-бордовыми» со счётом 2:3. Выступал за «Мец» до конца сезона 2006/2007, проведя за клуб 56 матчей в Лиге 1 и 37 матчей в Лиге 2. Летом 2007 года стал игроком «Лилля».

Первый матч за «Лилль» сыграл 4 августа 2007 года в первом туре чемпионата Франции против «Лорьяна». 11 марта 2008 года Франк Берья забил первый гол в своей профессиональной карьере, оказавшийся победным во встрече с «Лансом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции.

В сезоне 2009/2010 матчем против ужицкой «Слободы» Франк Берья дебютировал в Лиге Европы. Всего в том розыгрыше турнира защитник провёл 13 матчей, дойдя со своей командой до 1/8 финала.

В следующем сезоне Берья в составе «Лилля» стал чемпионом и обладателем кубка Франции. Дебютировал в Лиге чемпионов 14 сентября 2011 года в домашнем матче против московского ЦСКА.

Статистика

Достижения 

 Чемпион Франции (1): 2010/11
 Обладатель кубка Франции (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Лилль»